Okrężna – dawna nazwa wsi Hołuczków
 linia okrężna (lub obwodowa) – nazwa stosowana zamiennie na określenie jednej z linii metra w Moskwie – Kolcewej